Julietta est un prénom féminin, variante de Juliette. 
Musique
 Julietta est le titre original de l'opéra Juliette ou la Clé des songes, composé par Bohuslav Martinů en 1938.
Littérature
 Julietta est un roman de Louise de Vilmorin publié en 1951
Cinéma
 Julietta est un film français réalisé par Marc Allégret en 1953, adapté du roman-homonyme.
 Julietta est un film allemand réalisé par Christoph Stark en 2001.
 Julieta est un film espagnol réalisé par Pedro Almodovar en 2017.
Autres

 (1285) Julietta est un astéroïde de la ceinture principale.

Homonymie de titre